Andrew ou Andy Burton sont des noms pouvant désigner :

 (1884-1962), joueur écossais de football
Andy Burton (né en 1942), homme politique canadien de Colombie-Britannique
Andrew Burton (né en 1974), snowboardeur olympique australien

Voir aussi

Burton, Andrew